Jordan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jordan House (Iowa), ID-Nr. 73000738
 Jordan House (Mississippi), ID-Nr. 82000576
 Jordan House (North Carolina), ID-Nr. 71000569